Skok wzwyż mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali O2 Arena w Pradze. Tytułu z poprzednich mistrzostw nie bronił Rosjanin Siergiej Mudrow.

Rekordy

Najlepsze rezultaty w Europie 
Tabela przedstawia 10 najlepszych wyników na Starym Kontynencie przed rozpoczęciem mistrzostw.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Rozegrano eliminacje, do których przystąpiło 27 zawodników. Awans do półfinału dawało przekroczenie wysokości 2,31 m (Q) lub znalezienie się w czołowej ósemce wyników (q).

Finał

Bibliografia 
 
 

Skok wzwyż mężczyzn